Een verkeersweg:
 N372 (België)
 N372 (Frankrijk)
 N372a (Frankrijk)
 N372 (Nederland), zie Provinciale weg 372

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing